El término retro hace referencia a varios artículos:

Moda 
 El estilo retro, que imita tendencias del pasado.

Medios de comunicación 
 Retro (canal de televisión), desaparecido canal de televisión por suscripción.
 Retro Television Network, cadena de televisión estadounidense.
 Top retro, programa musical chileno de televisión.

Música 
 Retro (EP) de Ultravox.
 Retro Active (álbum) de Def Leppard.

Videojuegos 
 Retro Studios, empresa second-party de Nintendo.